Die Färöische Fußballmeisterschaft 1942 war die erste Austragung in der färöischen Meistaradeildin. Gespielt wurde im K.-o.-System. Der Meister wurde in einem Endspiel ermittelt, das KÍ Klaksvík für sich entschied.

Modus 

Es wurden zunächst drei Regionalqualifikationen (Eystan, Vestan, Sunnan) jeweils mit Vorrunde und regionalem Finale ausgetragen. Die Sieger der drei regionalen Finalspiele spielten dann in einem Halbfinale und einem Finale den Meister aus.

Teilnehmer 

Insgesamt beteiligten sich neun Mannschaften, je drei aus jeder Region.

Übersicht 

Fett geschrieben die Siegermannschaften der jeweiligen Runde.

Spiele

Eystan 

|-
! colspan="5" | Vorrunde

|-
! colspan="5" | Regionalfinale

|}

KÍ Klaksvík qualifizierte sich für das Halbfinale.

Vestan 

|-
! colspan="6" | Vorrunde

|
|-
! colspan="6" | Regionalfinale

|}

SÍF Sandavágur qualifizierte sich für das Halbfinale.

Sunnan 

|-
! colspan="4" | Vorrunde

|-
! colspan="4" |Regionalfinale

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

Meister 1942 wurde KÍ Klaksvík.

Weblinks 

 Claudio Nicoletti: Faroe Islands – League Final Tables 1942–50

1942
Faroische Fussballmeisterschaft 1942